Versterving kan verwijzen naar
versterving (ontzegging), een gebruik in het christendom om zich in de vastentijd iets te ontzeggen op gebied van eten en drinken. In het kloosterleven betekent versterving ook door extreme lichamelijke staat van onthechting tot zelfverheffing komen. 
een legaat / een erfdeel
het sterven als gevolg van niet geforceerd toedienen van vocht en voedsel wanneer een patiënt daar zelf niet meer om vraagt: zie versterving (dood)